Брюклер () — многозначный термин.

 Брюклер () — гора в Альпах.

Фамилия
Известные носители:

 Брюклер, Бернд (род. 1981) — австрийский хоккеист-профессионал; вратарь сборной Австрии (2004, 2005, 2007, 2008, 2009).
 Брюклер, Гуго (1845—1871) — немецкий композитор.

Примечания